Santarsiero – cognome italiano
 Danilo Santarsiero (1979) – ex bobbista italiano
 Vito Santarsiero (1955) – politico italiano